Bartek :
 Anna Bartek (née en 1955), chanteuse et espérantiste hongroise, 
Bartek, chêne remarquable en Pologne,
  (né en 1988), footballeur tchèque,
 Steve Bartek (né en 1952), compositeur américain.